Датунашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Датунашвили, Давид (род. 1982) — грузинский регбист.
 Датунашвили, Зураб (род. 1991) — грузинско-сербский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года, чемпион Европы 2016 года.
 Датунашвили, Елена Николаевна (1923—1994) — учёный-биохимик и винодел, доктор технических наук, профессор.
 Датунашвили, Илья Ильич (1937—2022) — советский футболист, нападающий.